Bambu peut désigner :
  (?-), rappeur américain ;
 André Bambu (1979-), basketteur brésilien ;
 Robson Bambu (1997-), footballeur brésilien.

Autres 
 Bambu Station, groupe de musique reggae ;
 Pristimantis bambu, espèce d'amphibiens de la famille des Craugastoridae.
 Bambu, localité en République démocratique du Congo également appelée Kilo-Mines,  un des sites de  Direction des mines d'or de Kilo-Moto.

Voir aussi